David Jamieson peut faire référence à:

 David Jamieson (1947), commissaire de police dans les West Midlands et ancien Membre du Parlement
 David Jamieson, président de la législature de l'Ontario
 David Jamieson (1920–2001), récipiendaire de la Victoria Cross
 David Jamieson, joueur de rugby écossais

Voir aussi 
 David Jameson (1984), joueur de hockey sur gazon originaire du Canada
 David Jameson (1723–1793), gouverneur par intérim de Virginie, 1781